Stargardt ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Stargardt (1883–1954), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Joseph A. Stargardt (1822–1885), deutscher Verlagsbuchhändler und Antiquar
 Karl Stargardt (1875–1927), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Nicholas Stargardt (* 1962), australischer Historiker und Hochschullehrer
 Tom Stargardt (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Stargardt bezeichnet:
 Stargardt, ehemals im Kreis Guben, Ort in der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe: Stargard Gubiński
 J.A. Stargardt, Antiquariat und Auktionshaus in Berlin

Siehe auch:
 Morbus Stargardt, Netzhauterkrankung
 Stargard (Begriffsklärung)
 Stargordt